Чаннинь:
 Чаннинь, или Пхуан — небольшое тайское княжество, существовавшее на территории современной лаосской провинции Сиангкхуанг.
 Чаннинь () — община в уезде Ванкуан, провинция Лангшон, Вьетнам.